James Lee peut désigner :
 James Kyson Lee (né en 1975), acteur américain ;
 James Lee (1715-1795), botaniste britannique ;
 James Lee (né en 1956), basketteur américain.